OLFM2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 454 амінокислот, а молекулярна маса — 51 386.

Локалізований у цитоплазмі, ядрі, мембрані, клітинних контактах, синапсах.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки